Absoluto é uma categoria de peso dos esportes de luta que não possui limites entre as diferenças de pesos dos adversários.

Categorias esportivas por peso